Ди́мов (Ди́мова) — русская и болгарская фамилия. Известные носители:

Димов 
 Димов, Анатолий Константинович (род. 1956) — советский легкоатлет, стипльчезист.
 Димов, Василий Александрович (род. 1957) — российский писатель, прозаик.
 Димов, Вергил (1901—1979) — болгарский политик, деятель Болгарского земеледельческого народного союза.
 Димов, Виктор Павлович (1941—2016) — российский скульптор.
  (род. 1990) — болгарский футболист.
 Димов, Геннадий Иванович (1927—2016) — российский физик-экспериментатор, член-корреспондент АН СССР.
 Димов, Димитр Тодоров (1909—1966) — болгарский писатель.
 Димов, Иван (1897—1965) — болгарский актёр. Народный артист НРБ.
 Димов, Иван (род. 2002) — болгарский спортсмен, тяжёлоатлет.
 Димов, Иван Александрович (1892—1927) — учитель, основатель первой ненецкой школы.
 Игнатий (Димов) (Иван Радионов Димов; род. 1938) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Плевенский.
 Димов, Леонид (1926—1987) — румынский поэт и переводчик.
 Димов, Пламен (род. 1990) — болгарский футболист.

Димова 
 Димова, Анна — болгарская фигуристка.
 Димова, Анна Олеговна (род. 1980) — российская актриса театра и кино
 Димова, Мария (1901—1944) — болгарская артистка балета, балетмейстер.